Příjmení May (přechýleně Mayová) nosí více osobností:

 Brian May (* 1947) – britský rockový kytarista
 Fiona Mayová (* 1969) – italská sportovkyně, atletka
 Franz May, též František May (1903–1969) – československý politik
 Imelda May (* 1974) – irská zpěvačka
 Ivana Mayová – česká sportovkyně, atletka
 James May (* 1963) – anglický moderátor a žurnalista
 Jan May (1869–1931) – český lékař a politik
 Karl May (1842–1912) – německý spisovatel
 Peter May (* 1951) – skotský novinář, scenárista a spisovatel
 Rollo May (1909–1994) – americký psycholog
 SoCal Val (Paige May, * 1986) – americká profesionální wrestlingová manažerka
 Theresa Mayová (* 1956) – britská premiérka

ve fikci
 Melinda Mayová – fiktivní postava Marvel Cinematic Universe

Externí odkazy